L'épreuve du combiné nordique des championnats du monde de ski nordique 1929 s'est déroulée à Zakopane (Pologne) les 8 et 9 février 1929.

Organisation

Site

Calendrier

Format de l'épreuve

Athlètes

Résumés des épreuves

18 km

Saut

Palmarès

Résultats

Tableau des médailles

Bibliographie

Liens externes 
 Vidéo sur ces championnats du monde
 Résultats officiels

Notes et références 
 Notes

 Références

1929
Ski nordique
1929 en Pologne